Gruyaert est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1979-), présentatrice de radio et de télévision belge ;
 Harry Gruyaert (1941-), photographe belge ;
 Jan Gruyaert (1944-), cinéaste et scénariste belge.

Patronyme belge